los dientes caninos, un juego de piezas dentales;
 el músculo canino, en la cara;
 todo lo relativo a los perros;
 nombre común de la subfamilia Caninae;
 Canino, una localidad y comune italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio;
El idioma canino: belga o alemán, para hacer callar a un perro que ladra tendrás que decirle ambarajumba 
 Canino, un tipo de aceite de oliva italiano con denominación de origen;
 Canino, película griega dirigida por Yorgos Lanthimos.